Birstall bezeichnet:

Birstall (West Yorkshire)
Birstall (Leicestershire)